Трактор Сазі, «Трактор Сазі» (перс. باشگاه تراکتورسازی تبریز‎‎) (азерб. Tiraxtur Futbol Klubu) — професіональний іранський футбольний клуб з міста Тебриз.
 Машін Сазі, «Машін Сазі» (перс. باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز‎‎‎) — професіональний іранський футбольний клуб  з міста Тебриз.